StubHub (fundada como StubHub, en el año 2000 en San Francisco) es una empresa de reventa de entradas, enmarcada dentro de las empresas de economía colaborativa. En la actualidad destaca por su presencia en más de 45 países. Su ánimo es acaparar el máximo número posible de entradas para aumentar su precio, eliminando así la posibilidad de adquirir entradas al precio original.

La empresa 
StubHub es una web de compraventa de entradas para eventos deportivos, conciertos, obras de teatro y otros acontecimientos en vivo.Forma parte del grupo eBay y, tras la adquisición de la empresa española Ticketbis en 2016, logró tener presencia en más de 45 naciones en Europa, América, Asia y Oceanía.  

Esta empresa se circunscribe en el modelo de negocio de la economía colaborativa o sharing economy, un modelo que han usado empresas como Airbnb, Uber o Cabify.

Historia 
La empresa fue creada en el año 2000 en San Francisco por Eric Baker y Jeff Fluhr, empresarios egresados de la Stanford Business School. En enero de 2007 StubHub fue adquirida por eBay por 310 millones de dólares, lo que llevó a la empresa a realizar 5 millones de transacciones individuales: un número que equivale a la suma de todas las transacciones realizadas durante los 6 años precedentes.

Su expansión a casi 50 mercados ocurrió en 2016 tras la adquisición de Ticketbis, empresa de ticketing de origen vasco (España)  ya presente en Europa, América Latina y Asia, fundada en diciembre de 2009.

Funcionamiento 
Si quieres vender una entrada en StubHub puedes publicarla, elegir el precio deseado en moneda local y modificarlo en cualquier momento.

Cuando los eventos tienen una alta demanda y las entradas están agotadas en el mercado primario, los precios tienden a aumentar, mientras que en la mayor parte de los casos los precios suelen bajar con respecto al precio de venta inicial los días inmediatamente anteriores a la realización del evento.

El comprador puede pagar con el método de su preferencia y en moneda local, aunque se trate de eventos en el extranjero. Una vez efectuada la compra, el usuario recibe su entrada en formato físico o digital.

Para algunos mercados ha implementado un algoritmo que señala los asientos disponibles con la mejor opción para el usuario en cuanto a calidad-precio. Además, StubHub ha aplicado la realidad virtual a los estadios, para mostrar a los compradores una visión de 360 grados del asiento elegido. Esta opción se encuentra disponible, por el momento, solo en la app móvil de la plataforma.

Colaboraciones 
A través de los años StubHub ha firmado acuerdos con más de 200 partners en todo el mundo, entre los cuales destacan más de 60 equipos NBA, MLB, NHL, MLS e NCAA, espacios como el O2 Arena de Londres y plataformas como AEG, AXS, Spectra Ticketing & Fan Engagement.

España y América Latina constituyen dos de los mercados donde la compañía tiene más presencia, en España es la plataforma oficial de ticketing de festivales de música de primavera/verano como San San Festival, BBK Live, Azkena Rock y Sónar. Y en México tiene acuerdos con festivales como Hellow, Mutek, Trópico Acapulco y equipos de fútbol como el Xolos de Tijuana y el Necaxa.

Recientemente ha firmado un acuerdo con Eurosport para convertirse en su proveedor oficial de entradas a eventos deportivos en España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

Fan Protect 
La empresa promueve la compraventa de entradas entre particulares y cuenta con un sistema de garantías llamado FanProtect Guarantee, a través del cual StubHub asegura tanto al vendedor como al comprador que la transacción se efectuará correctamente. La empresa le garantiza al vendedor que recibirá el pago de la entrada una vez ocurrido el evento y al comprador que recibirá un reembolso de la entrada adquirida en caso de cancelación del evento.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Software para iOS
Software para Android
Empresas de San Francisco
Sitios web de comercio electrónico